Безух — фамилия. Известные носители:
 Безух, Михаил Иванович (1914—1971) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Безух, Светлана Владимировна (более известна как Алиса Мон; род. 1964) — советская и российская эстрадная певица.